Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (semifinali)
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Andrea Jaeger (finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Bettina Bunge (secondo turno)

 Virginia Ruzici (secondo turno)
 Andrea Leand (quarti di finale)
 Billie Jean King (primo turno)
 Evonne Goolagong (primo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Betsy Nagelsen (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1982